Hubert de Givenchy – estilista francês
Givenchy-le-Noble – comuna francesa no departamento de Pas-de-Calais
Givenchy-en-Gohelle – comuna francesa no departamento de Pas-de-Calais
Givenchy-lès-la-Bassée – comuna francesa no departamento de Pas-de-Calais